Sant'Antonio (Zwitserland), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino.
 Sant'Antonio (Corteno Golgi), plaats in de Italiaanse gemeente Corteno Golgi.
 Sant'Antonio di Gallura, een gemeente in de Italiaanse provincie Olbia-Tempio, regio Sardinië